Barnaby – variante del nome proprio Barnaba
 Barnaby (fumetto) –  striscia a fumetti 
L'ispettore Barnaby – serie televisiva